J8, J-8 oder J 8 steht für:

 Berjaya Air, eine malaiische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Budget und Finanzmanagement, eine Abteilung im Streitkräfteführungskommando des österreichischen Bundesheers
 Junkers J 8, ein deutsches Kampfflugzeug des Ersten Weltkriegs
 Junior 8, das Unicef-Programm zum Treffen von Jugendlichen im Rahmen der G8-Gipfeltreffen 
 Gloster Gladiator, schwedische Bezeichnung des britischen Doppeldecker-Jagdflugzeuges
 Shenyang J-8, ein chinesisches Jagdflugzeug
 St. Vincent und die Grenadinen, Luftfahrzeug-Kennung des karibischen Inselstaates
 Vegetarisches Erzeugnis, nach dem Bundeslebensmittelschlüssel
 den Johnson-Körper J8, die verlängerte Quadratpyramide

J8